Тардиф, Александр Жан (1801—1887) — французский писатель и переводчик, юрист.
 Тардиф, Александр Мари (Alexandre Marie Tardif; 1776—1863) — французский политик. Примечания